karizma, mint a személyes vonzerő fogalma
 karizma, mint lelki vagy szellemi ajándék a kereszténységben

Hasonló:
 krizma, mint a balzsammal kevert olaj